Агри́нион ( ) — город в Греции. Расположен на высоте 91 метров над уровнем моря, к северо-западу от озера Трихониса, на левом берегу Ахелооса, в 29 километрах к северу от Месолонгиона, в 51 километре к северо-западу от Патр и в 215 километрах к северо-западу от Афин. Административный центр одноимённой общины (дима) в периферийной единице Этолии и Акарнании в периферии Западной Греции. Население  жителей по переписи 2011 года. Крупнейший город Этолии и Акарнании. Второй по величине после Патр город в Западной Греции.

Основан до македонского вторжения в Элладу в середине IV века до н. э. Заново построен после землетрясения 1887 года. Является крупным центром табачной промышленности. В городе находятся текстильные и пищевые предприятия.

Транспорт 
По юго-западной окраине города проходит , часть европейского маршрута E951. По восточной окраине города проходит , часть европейского маршрута E952.

Железнодорожная станция  закрыта.

Сообщество Агринион 
В общинное сообщество Агринион входят 13 населённых пунктов. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 84,02 квадратного километра.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Панайотис Данглис (1853—1924) — греческий генерал и политик, командующий греческой армией на Салоникском фронте в Первую мировую войну.
 Киприан (Куцумбас) (1935—2013) — Первоиерарх и Председатель Священного Синода противостоящих.

См. также 
 Расстрел в Агринионе

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Города Греции
Этолия и Акарнания